Legio I steht für:

Legio I Adiutrix 
Legio I Armeniaca
Legio I Flavia Constantia
Legio I Flavia Gallicana Constantia
Legio I Flavia Martis
Legio I Flavia Pacis
Legio I Germanica 
Legio I Illyricorum
Legio I Iovia
Legio I Isaura Sagittaria
Legio I Italica 
Legio I Iulia Alpina
Legio I Macriana liberatrix
Legio I Martia
Legio I Maximiana
Legio I Minervia
Legio I Noricorum
Legio I Parthica
Legio I Pontica
Legio I Valentiniana